Bagniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bagniewo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bagniewo, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Bagniewo, un village dans la voïvodie de Poméranie